Osoby
 Leski (ur. 1981) – polski muzyk dream-folkowy
 Kazimierz Leski (1912-2000) − polski inżynier mechanik, wynalazca, żołnierz AK i powstaniec warszawski
 Krzysztof Leski (ur. 1959) − polski dziennikarz prasowy, telewizyjny i radiowy
 Wojciech Stanisław Leski (1702-1758) − biskup rzymskokatolicki

Powiaty
 Powiat leski − współczesny polski powiat
 Powiat leski − polski powiat z okresu II RP

Białoruś
Leski (Nowosady)
Leski (folwark)

Linki zewnętrzne